En tonande retroflex klusil, ibland kallad tjockt d, är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett d med en retroflex krok).

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande retroflexa klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är retroflex, vilket betyder att den uttalas genom att tungspetsen viks bakåt och trycks mot gommen.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Förekomst 
Den tonande retroflexa klusilen förekommer i de flesta svenska dialekter och språkliga varieteter som också har tungspets‑r. Ljudet representeras då  av bokstavskombinationen ⟨rd⟩ som i bord, om man använder den skrivna standardsvenskans ortografi. Undantag från att dialekter och språkliga varieteter med tungspets‑r har tonande retroflex klusil är många finlandssvenska dialekter (och finlandssvenskt standardspråk) och några dialekter i Dalarna. 

Det förekommer även i sicilianska och sardiska. Fonemet är liksom dess tonlösa variant mycket vanligt förekommande bland språk på den indiska subkontinenten samt i australiska språk.

Fonetik
Konsonantljud